B612  ou Bésixdouze peut faire référence à :
 B612 la planète d'origine du Petit Prince dans l'histoire du même nom ;
 (46610) Bésixdouze, un astéroïde dont le nom fait référence à la planète du Petit Prince ;
 Fondation B612, une fondation américaine pour la déviation d'astéroïdes géocroiseurs.